Pholidoptera är ett släkte av insekter som beskrevs av Wesmael 1838. Pholidoptera ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vårtbitare
Pholidoptera